Dies ist die Liste der deutschen Kriminal- und Polizeisendungen, die Stand 31. Dezember 2020 als Serie produziert bzw. in Erstausstrahlung gezeigt werden.

Siehe auch 
 Liste von Krimiserien

Kriminal
!deutsche